Мака́рівка (до 1945 року — Кірей, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Примітки